Die Feldsaison 2014/15 begann am 6. September 2014. Die Doppelendrunde der Damen und Herren fand gemeinsam im Sportpark Rothenbaum der Universität Hamburg statt, offizieller Veranstalter waren der Hochschulsport Hamburg, der Deutsche Hockey-Bund und die Deutsche Hockey Agentur.

Schwarz-Weiß Neuss hat vor Beginn der Saison seine Mannschaft zurückgezogen, es gibt daher diese Saison nur 11 Mannschaften und davon nur 1 Absteiger. Neuss wird als weiterer Absteiger für die Saison 2015/16 geführt.
Legende:

Hauptrunde

Endrunde 

Die Endrunde der Deutschen Meisterschaften der Damen findet im Juli 2015 in Hamburg statt.

Auf- und Abstieg 
Absteiger in die 2. Bundesliga 15/16 ist der letztplatzierte Rüsselsheimer Ruder-Klub 08. Im Gegenzug steigen der Großflottbeker THGC und TUS Lichterfelde in die Bundesliga 15/16 auf.

Quellen 

2014
Hockey 2015
Hockey 2014